Докуча́ев переу́лок — улица в центре Москвы в Красносельском районе между Большой Спасской улицей и улицей Маши Порываевой.

Происхождение названия 
Название возникло в XVIII веке по фамилии одного из домовладельцев.

Описание 
Докучаев переулок начинается слева от Большой Спасской, проходит на юго-восток и под аркой здания выходит на улицу Маши Порываевой. С 20 января 2014 года автомобильное движение разрешено только в сторону проспекта Академика Сахарова.

Здания и сооружения 
по нечётной стороне:
 № 17 — Жилой дом. Здесь жил архитектор В. Д. Глазов.
по чётной стороне:
 № 10 — бывший доходный дом Рихтер, был построен до 1910 года в стиле модерн с элементами неоклассики. Дом был снесён в 2022 году, под видом реконструкции его полностью разобрали, чтобы сделать подземную парковку для элитного жилого дома.
 № 12 — Домниковский училищный дом (на углу Домниковской улицы (ныне — улица Маши Порываевой) и Скорняжного переулка). Был построен в 1902 году по проекту архитектора М. К. Геппенера

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт управы Красносельского района 
 Общемосковский классификатор улиц Москвы ОМК УМ
 Постановление Правительства Москвы от 27 июля 1999 г. N 681
 
 Схема улицы

Переулки Москвы
Улицы Москвы, названные в честь людей